Парун — фамилия и топоним:

  — административный центр провинции Нуристан в Афганистане.
 Парун, Весна — хорватская поэтесса.
 Парун, Онни (род. 1947) — новозеландский теннисист.